Raphaël Guerreiro  – ex calciatore francese nato nel 1968
 Raphaël Guerreiro  – calciatore portoghese nato nel 1993